Делмар има више значења:
 Делмар (Ајова)
 Делмар (Делавер)
 Делмар (Њујорк)
 Делмар (Мериленд)